Тигипко — украинская фамилия. Известные носители:

 Тигипко, Виктория Викторовна (род. 1973) — бизнес-леди, общественный деятель.
 Тигипко, Сергей Леонидович (род. 1960) — украинский финансовый и политический деятель, народный депутат Украины.